El Puig de la Muntanyola és una muntanya de 571 metres del terme comunal de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

El Puig de la Muntanyola és en el sector occidental del terme comunal, al sud-oest del poble de Reiners. El Mas de la Muntanyola es troba en el cim d'aquest puig.

Referències 

Muntanyes de Reiners